Села:
 Почапи — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Почапи — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Почапи — Львівська область, Золочівський район